Okręty US Navy o nazwie USS "Branch":
 Pierwszy "Branch" (DD-197) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1920, został przekazany Royal Navy, gdzie służył jako HMS "Beverley". Zatopiony przez U-188 w 1943.
 Drugi "Branch" (DD-310) został przemianowany na "S. P. Lee" przed wodowaniem.

 Zobacz też "Branch County" (LST-482)

Branch